Футбольный альянс 1890/1891 () — второй сезон Футбольного альянса, футбольной лиги в Англии, организованный в качестве альтернативы Футбольной лиги.

Новым участником Футбольного альянса в этом сезоне стал клуб «Сток», который выбыл из Футбольной лиги по итогам предыдущего сезона. «Сток» завоевал чемпионский титул Футбольного альянса в последнем туре, который прошёл 4 апреля 1891 года. Чемпион предыдущего сезона, «Уэнсдей», занял последнее место, проиграв 13 из 22 матчей. Даже победа над «Сандерленд Альбион» со счётом 4:2 в последнем туре не помогла «Уэнсдей» подняться с последней 12-й строчки турнирной таблицы.

После завершения сезона «Сток» был переизбран в Футбольную лигу вместе с занявшим 6-е место «Дарвеном», а «Сандерленд Альбион» покинул Футбольный альянс, вступив в .

За победу в турнире присуждалось 2 очка, за ничью — 1 очко. Каждая команда играла с другой дважды: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Ниже приведены результаты матчей «Уэнсдей», «Ньютон Хит», «Смолл Хит», «Стока» и «Ноттингем Форест».

Выборы в Футбольную лигу 
Футбольная лига приняла решение о расширении количества участвующих команд с 12 до 14 в сезоне 1891/92. Четыре команды Футбольной лиги, занявшие последние места в сезоне 1890/91, а также шесть команд, не входивших в Футбольную лигу, подали заявки на вхождение в её состав. После этого прошло голосование, его результаты приведены ниже:

Примечания 

1890
Футбол в Англии в сезоне 1890/1891